Румынский фронт — оперативно-стратегическое объединение Русской императорской армии на южном крыле русско-германского фронта Первой мировой войны. 

Фронт образован  в связи с разгромом румынской армии войсками Центральных держав, произошедшим осенью 1916 года. Сокращённое наименование — РФ.

Создание фронта 
Вступление Румынии в войну 14 (27 августа) 1916 года не улучшило ситуацию для Антанты. Потеряв в боевых действиях 1916 года почти всю свою территорию и около 250 тысяч человек убитыми, ранеными и пленными, Румыния практически выбыла из войны. Пришедшие на помощь румынской армии русские войска остановили в декабре 1916 года — январе 1917 года австро-болгаро-германские войска на реке Сирет. Был создан Румынский фронт Русской армии, в который вошли управление, Дунайская армия, 6-я армия из Петрограда, 4-я армия из состава Западного фронта и 9-я армия из состава Юго-Западного фронта, а также остатки румынских войск.

14 августа 1916 года Румыния, преодолев двухлетние колебания, объявила Австро-Венгрии войну. Ближайшие же месяцы показали, что наша новая союзница совершенно не была готова к военным испытаниям и уже к ноябрю потерпела поражение. Пал Бухарест. Треть всей румынской армии попала в плен. Оставшиеся боеспособные части отвели в провинцию Молдова, и в декабре они заняли позиции от Монастырки до Ирештидевице. Русскому командованию пришлось сдвинуть весь фронт на юг, чтобы прикрыть Бессарабию. Возник новый, Румынский фронт: севернее 2-й румынской армии теперь стояла наша 9-я армия, а русские 4-я и 6-я армии заслонили открытый участок фронта от Ирештидевице до Чёрного моря.

После летней кампании 1916 года в позиционных военных действиях на Западном театре войны России наступила зимняя передышка, «отдохнуть» не удалось лишь Румынскому фронту, где продолжались боевые действия. Так, общие потери РИА, с 31 декабря по 6 января 1917 года, составили 2 723 убитых, 7 656 раненых, 373 контуженных и 453 пропавших без вести. В том числе 2 245 убитых (82,5 %) – на Румынском фронте. В январе в состав фронта подходило по 4 воинских эшелона с подкреплениями в сутки, вместо трёх в декабре 16-го. Некомплект личного людского состава в первой декаде января 17-го имелся лишь на Румынском фронте, поэтому командование фронта отправляло заявки на пополнение, так к 1 апреля 1917 года Румынский фронт просил поставить 380 маршевых рот в его состав.

К 1917 году противник вынужден был перебросить на Румынский с других фронтов 31 пехотную (из них 10 германских, 14 австро-венгерских, 4 болгарских и 3 турецких) и 7 кавалерийских (2 германских и 5 австрийских) дивизий.

Состав фронта (период) 
 Управление (штаб)
 Формирования управления и непосредственного подчинения.
 4-я армия (декабрь 1916 — начало 1918)
 6-я армия (декабрь 1916 — начало 1918)
 8-я армия (сентябрь 1917 — начало 1918)
 9-я армия (декабрь 1916 — начало 1918)
 1-я румынская армия (под командованием генерала Кристеску)
 III корпус
 V корпус
 VI корпус
 2-я румынская армия (генерал Авереску).

Протяжённость Первой линии (передовой линии, линии фронта) — 600 километров. К концу 1916 года на Румынском фронте располагалась 1/4 часть действующих Вооруженных сил России (35 пехотных и 13 кавалерийских дивизий).

В ноябре 1917 года на выборах в Учредительное собрание, на Румынском фронте, было подано 1 128,6 голосов (в тысячах).

Главнокомандующий армиями фронта  
 Король Румынии Фердинанд I
 Помощники главнокомандующего армиями фронта:
 12.12.1916—01.04.1917 — генерал от кавалерии В. В. Сахаров
 11.04.1917—25.03.1918 — генерал-адъютант, генерал от инфантерии Д. Г. Щербачёв

Румынский фронт в 1917 году 

Активные боевые действия на Румынском фронте были возобновлены в июле 1917 года после провалившегося июньского наступления. В сражении у Мэрэшти (началось 22 июля) румынской армии под командованием генерала А. Авереску удалось освободить около 500 кв. км территории. Ответное контрнаступление австро-германских войск под командованием генерал-фельдмаршала Макензена удалось остановить в сражении при Мэрэшешти. Русские части в этих боевых действиях были довольно пассивны из-за усиливавшегося разложения русской армии. К 8 сентября фронт окончательно стабилизировался, и это были последние активные боевые действия на Восточном фронте в 1917 году.

После Октябрьского вооружённого восстания в Петрограде помощнику главнокомандующего войсками фронта генералу Д. Г. Щербачёву (фактически исполнявшему обязанности главнокомандующего) удалось на некоторое время сдержать разложение войск фронта под воздействием революционных событий и большевистской агитации.

Большевистское влияние на солдатские массы здесь в целом было невелико, тем более что и в тылу этого фронта отсутствовали крупные большевистские организации, которые могли бы стать источниками такого влияния. Информация о политических событиях, поступавшая из Петрограда и Москвы, тщательно фильтровалась командованием и эсеро-меньшевистскими солдатскими комитетами. Внушительную третью силу на Румынском фронте представляла Центральная Рада. Эсерами, меньшевиками и представителями местных национальных партий велась массированная и небезуспешная контрбольшевистская пропаганда. Благодаря сложившейся ситуации эсеро-меньшевистское руководство солдатских комитетов и командование фронта смогло перехватить политическую инициативу у большевиков. В первые послеоктябрьские дни здесь были образованы эсеро-меньшевистские фронтовой и армейские военно-революционные комитеты. 30 октября (12 ноября) 1917 года фронтовой комитет принял решение о непризнании советской власти. Командование фронтом отказалось подчиняться новому Верховному главнокомандующему большевику Н. В. Крыленко.

Местные большевики по примеру Северного и Западного фронтов начали создавать свои ревкомы и назначать явочным порядком в части и соединения советских комиссаров. Предпринимались большевиками и попытки переизбрания солдатских комитетов, однако в целом время было уже упущено. К тому же командование фронта имело сильную поддержку в лице вооружённых формирований Центральной рады, а солдатские массы, как и на других фронтах, всячески уклонялись от оказания военной помощи как большевикам, так и их политическим противникам..

В конце 1917 года была налажена связь между штабом фронта и генералом , приступившим в Новочеркасске к созданию добровольческого вооружённого формирования для борьбы против советской власти. В результате возникла идея о создании на Румынском фронте Корпуса русских добровольцев для последующей его отправки на Дон.

Французские военные представители на Румынском фронте (в городе Яссы находился штаб Румынского фронта и генерала Бертело) поддержали генерала Щербачёва. Ему было разрешено начать мирные переговоры с австро-германцами. 20 ноября (3 декабря) 1917 года генерал Щербачёв обратился к фельдмаршалу Макензену и эрцгерцогу Иосифу с предложением немедленно начать переговоры о перемирии. Переговоры начались через два дня и закончились 26 ноября (9 декабря) в Фокшанах заключением перемирия между объединёнными русско-румынскими и германо-австрийскими войсками. Это позволило Щербачёву приступить к подавлению большевистского влияния в армии. В ночь на 5 (18) декабря он поручил войскам, верным Центральной раде, занять все штабы. За этим последовало разоружение румынами тех частей, в которых было сильно влияние большевиков. Оставшись без оружия и продовольствия, русские солдаты были вынуждены в жестокий мороз пешком уходить в Советскую Россию.

Румынский фронт фактически прекратил своё существование в середине декабря 1917 года. Тогда же румынские войска с согласия генерала Щербачёва вошли в Бессарабию — для охраны русских и румынских границ от большевиков и поддержания порядка и спокойствия в своём тылу. В дальнейшем, после революций в России, это привело к присоединению Бессарабии к Румынии.

См. также 
 Румынская кампания Первой мировой войны
 Июньское наступление
 Румчерод
 Одесская Советская Республика
 Поход дроздовцев Яссы — Дон

Примечания

Литература 
 Г. И. Котовский, Документы и материалы / Сборник составили и подготовили к печати Л. М. Чижова, X. И. Муратов, М. П. Белый и Н. А. Краснова. — Кишинёв: Госиздат Молдавии, 1956. — 624 с. — Тираж 10 000 экз..
 А. И. Спиридович, Великая Война и Февральская Революция 1914 — 1917 годов., Нью-Йорк, 1960-62 года.
 Большевики Молдавии и Румынского фронта в борьбе за власть советов (март 1917 г. — январь 1918 г.). Документы и материалы. — Кишинёв: Картя Молдовеняска, 1967. — 450 с. — Тираж 4 000 экз..
 Борьба трудящихся Молдавии против интервентов и внутренней контрреволюции в 1917-1920 гг. Сборник документов и материалов. (Лупта оаменилор мунчий дин Молдова ымпотрива интервенциоништилор ши контрареволуцией интерне ын аний 1917-1920. Кулежере де документе ши материале) — Кишинёв: Картя Молдовеняскэ, 1967. — 684 с. — Тираж 1500 экз..
 Борьба за власть Советов в Молдавии (март 1917 г. март 1918 г.) Сборник документов и материалов. Кишинев, 1957.
 Октябрьская революция и армия. 25 октября 1917 г. — март 1918 г. Сборник документов. — М.: Наука, 1973. — 456 с. // Под редакцией доктора исторических наук Л. С. Гапоненко. Составители: Е. П. Воронин (ответственный составитель), Л. М. Гаврилов (кандидат исторических наук), Т. Ф. Кузьмина, В. В. Кутузов, Л. Я. Сает. — Тираж 3 500 экз..
 Дещинский, Леонтий Евгеньевич — 07.00.01 (диссертация), Деятельность большевистской партии по завоеванию солдатских и матросских масс в условиях подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции (март 1917 - февраль 1918 гг.) (На материалах Юго-Западного, Румынского фронтов и Черноморского флота) — Львов, 1984 год.
 А. А. Керсновский, История русской армии. М., 1994 год.
 Мировые войны XX века. В 4 книгах. Книга 2. Первая мировая война. Документы и материалы. М., 2002.
 Базанов, Сергей Николаевич — 07.00.02 (автореферат), Борьба за власть в российской армии на фронтах Первой мировой войны : Октябрь 1917 г. — февраль 1918 г., 2004 год.
 
 Российский государственный военно-исторический архив (РГВИА) Ф. 2085 Штаб помощника главнокомандующего армиями Румынского фронта.
 Бессарабия и Румынский фронт зимой 1916/1917 г.: деятельность организации гофмейстера С. Н. Гербеля, Международный исторический журнал «Русин». 2014 год. № 3 (37).
 Прямицын В. Н., Чертов В. В. «На нас ложится обязанность сохранить Румынию». Русские армия и флот в румынской кампании 1916—1917 гг. // Военно-исторический журнал. — 2018. — № 12. — С.4—12.

Ссылки 
 Оськин М. В. Проблема резерва для генерального наступления русской армии в 1917 г..
 Сайт истмат. Пояснение сокращений, аббреавиатуры русских архивов, периодичных научных изданий и издательств, единиц справочно-энциклопедической литературы; воинских чинов, существовавших в русской армии (до 1917 года).
 Международный исторический журнал «Русин», Новости.
 Олейников А. В. Румынский фронт. Или история спасения незадачливого союзника // Битва Гвардий - https://btgv.ru/history/great-war/%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B6/%D1%80%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82/the-romanian-front-or-the-story-of-saving-an-unlucky-ally/

Фронты Первой мировой войны
Русские фронты во время Первой мировой войны